Набо́ков — русская фамилия; имеет женскую форму Набокова.

Набоков 
 
 Набоков, Борис Павлович (1912—1975) — советский футболист, тренер, функционер.
 Набоков, Вадим Васильевич (род. 1964) — украинский актёр.
 Набоков, Виктор Данилович — депутат Верховного Совета СССР IX созыва.
 
 Набоков, Всеволод Николаевич (1834—1893) — горный инженер, первооткрыватель Ниманских россыпей в Приамурье (1874).
 
 Набоков, Евгений Викторович (род. 1975) — российский хоккеист, вратарь.
 Набоков, Иван Александрович (1787—1852) — русский генерал, герой Отечественной войны 1812 года.
 Набоков, Кирилл Владимирович (1912—1964) — поэт, крестник брата Владимира.
 Набоков, Константин Дмитриевич (1872—1927) — русский дипломат.
 Набоков, Максим Сергеевич (род. 1983) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 
 
 Набоков, Олег Николаевич (род. 1942) — российский журналист, директор Политехнического музея ТТИ ЮФУ.
 Набоков, Семён Константинович (1905—1973) — советский военачальник, генерал-майор авиации.

Набокова 
 Набокова, Вера Евсеевна (1902—1991) — переводчица, редактор; жена, муза и хранительница литературного наследия Владимира Набокова.

Топоним 
 Набоков — село в Городищенском районе Черкасской области Украины.
 (7232) Набоков — астероид, открытый в 1985 году и названный в честь писателя Владимира Набокова.
 Дом Набокова — дом в Санкт-Петербурге, где в 1899 году родился Владимир Набоков.

См. также 
 
 Набоко